Малояз — малая река в России, протекает по Челябинской области и Башкортостане. Устье реки находится в 177 км по левому берегу реки Юрюзань. Длина реки составляет 11 км.

Протекает через посёлки Малояз и Татарский Малояз.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Уфа от Нязепетровского гидроузла до Павловского гидроузла, без реки Ай, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010201112111100023477.

Примечания

Топографические карты 
 

Притоки Юрюзани
Реки Салаватского района
Реки Ашинского района